

Bilješke 
NK Budućnost Knežević Kosa je kažnjena oduzimanjem 3 boda
ONK Jedinstvo Šišljavić je kažnjeno oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1988-89 1
Karlovac-1